Рено̀ Еспа̀с (Renault Espace) е модел големи многофункционални автомобили (сегмент M) на френската компания „Рено“, произвеждан от 1984 година.

Разработен и първоначално произвеждан от компанията „Матра“, „Еспас“ става първият масово произвеждан европейски многофункционален автомобил, като през следващите години успехът му довежда до обособяването на самостоятелен пазарен сегмент.

Бележки 

Еспас
Многофункционални автомобили